Die portugiesische Fußballnationalmannschaft der Frauen (port.: Seleção Portuguesa de Futebol Feminino) repräsentiert Portugal im internationalen Frauenfußball. Die Nationalmannschaft ist dem portugiesischen Fußballverbandes unterstellt. Im internationalen Vergleich gehört die portugiesische Auswahl zu den durchschnittlich starken Nationen. Im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen kann die Frauenauswahl keine nennenswerten Erfolge vorweisen. 2016 konnte sich die Mannschaft erstmals für ein großes Fußballturnier qualifizieren, die Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2017.

In der FIFA-Weltrangliste wurde im Oktober 2003 mit Rang 32 die bisher beste Platzierung erreicht, danach ging es bis auf Platz 47 im März 2007 und März 2008 herunter, eher ein langsamer Anstieg bis auf Rang 39 erfolgte, der seit November 2010 belegt wurde. Im Juli 2011 erfolgte eine Verbesserung auf Rang 36, da einige andere Mannschaften Plätze verloren. 2021 konnten sie mit dem 29. Platz, die beste Platzierung erreichen.

Zur EM 2017 konnten sie sich als letztes Team qualifizieren. Trotz eines Sieges gegen Schottland, schied man in der Vorrunde aus.

In der Qualifikation für die EM 2022 traf Portugal unter anderem auf den zweimaligen EM-Teilnehmer Finnland und auf den letzten WM-Teilnehmer Schottland. Außer gegen Finnland konnte die Mannschaft gegen alle anderen Teams gewinnen und belegten den zweiten Platz. In den Play-offs scheiterten sie knapp an Russland, dennoch durften sie am Turnier teilnehmen, da Russland wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine suspendiert wurde. Nach einem Unentschieden gegen die Schweiz zu Beginn folgten eine knappe 2:3-Niederlage gegen Titelverteidiger Niederlande sowie ein deutliches 0:5 gegen Vize-Olympiasieger Schweden. Dadurch schied das Team als Gruppenletzter nach der Vorrunde aus.

Turnierbilanz

Weltmeisterschaft

Europameisterschaft

Olympische Spiele

Algarve-Cup 

Die portugiesische Mannschaft nahm als Ausrichter neben dem skandinavischen Co-Organisator Dänemark an allen bisherigen Austragungen des Algarve-Cups teil, konnte aber erstmals 2018 mit dem dritten Platz einen der ersten vier Plätze erreichen. Die beste Platzierung zuvor war der fünfte Platz bei der ersten Austragung 1994 als nur sechs Mannschaften teilnahmen. Seitdem von 2003 bis 2014 die vier schlechteren Mannschaften in der Gruppe C starteten und somit keinen der ersten sechs Plätze belegen konnten, spielte Portugal immer in der Gruppe C. Mit je 19 Toren war Carla Couto zusammen mit Abby Wambach bis 2013 Rekordtorschützin des Turniers, wurde dann aber von Wambach noch überboten. Portugal spielte bisher gegen 30 der 35 weiteren Teilnehmer, nur gegen Belgien (erste Teilnahme 2016), Deutschland, die Schweiz (erste Teilnahme 2015), Spanien (erste Teilnahme 2017) und Südkorea (erste Teilnahme 2018) gab es noch keine Spiele beim Algarve-Cup. Die Spiele gegen die aktuell besten Mannschaften fanden alle vor 2003 statt. 2015 hatte Portugal nach einer Änderung des Modus, wonach auch der Sieger der Gruppe C das Endspiel erreichen konnte, was Frankreich auch gelang, erstmals wieder die Chance das Finale zu erreichen, wurde aber nur Gruppenletzter, so dass gegen China um Platz 11 gespielt wurde. Portugal gewann nach Elfmeterschießen und wurde somit Elfter. 2016 fand das Turnier wieder nur mit acht und zudem schwächeren Mannschaften statt, wodurch Portugal erneut die Chance auf den Turniersieg hatte, aber alle Gruppenspiele und auch das Spiel um den siebten Platz verlor. 2018 spielte Portugal in Gruppe A, wobei wieder alle Gruppensieger die Chance auf den Turniersieg hatten. Portugal gewann dabei in den Gruppenspielen erstmals gegen eine asiatische Mannschaft (China) und Norwegen und erreichte das Spiel um Platz 3 gegen Australien, gegen das es in den Gruppenspielen ein torloses Remis gab. Im Spiel um den dritten Platz konnte dann auch erstmals gegen Australien gewonnen werden – nach zuvor zwei torlosen Remis. Damit gelang den Portugiesinnen auch erstmals ein Sieg gegen eine in den Top-10 der FIFA-Weltrangliste platzierte Mannschaft.

Kader 
Folgende Spielerinnen wurden für das Freundschaftsspiel gegen Neuseeland und das interkontinentale WM-Play-Off-Spiel gegen Thailand oder Kamerun im Februar 2023 nominiert.

Folgende Spielerinnen stehen zudem im erweiterten Kader oder wurden 2021 und 2022 eingesetzt oder berufen.

Rekordspielerinnen 

 Quelle, Stand: 22. Februar 2023

Spiele gegen Nationalmannschaften aus dem deutschsprachigen Raum 
Alle Ergebnisse aus portugiesischer Sicht.

Deutschland

Schweiz

Österreich

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der portugiesischen Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Portugiesische Fußballnationalmannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Informationen auf der Verbandshomepage (port.)
 Portugal auf der FIFA-Homepage

Portugal
 
Fussball Frauen